Beatrice Borromeo Arese Taverna – ex modella, giornalista e conduttrice televisiva italiana
 Carlo Borromeo Arese – viceré di Napoli dal 1710 al 1713
 Giberto Borromeo Arese – dirigente d'azienda, politico e nobile italiano
 Giberto V Borromeo Arese – nobile e politico italiano
 Giovanni Benedetto Borromeo Arese – nobile e imprenditore italiano
 Renato III Borromeo Arese – nobile italiano
 Vitaliano VIII Borromeo Arese – nobile e naturalista italiano